Frauenwies ist der Ortsname von

 Frauenwies (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Frauenwies (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern